Рик Моранис ( 18 апреля 1953, Торонто, Онтарио, Канада) — канадский и американский актёр, комедиант и продюсер. Полное имя — Фредерик Алан Моранис ().

Биография 
Рик Моранис родился 18 апреля 1953 года в еврейской семье в Торонто. В 1970-х годах под именем Рик Аллен он работал диск-жокеем на различных радиостанциях в Торонто, включая CFTR, CKFH и CHUM-FM. Вместе с Кеном Финклменом они создали комедийное радиошоу для канадской радиовещательной корпорации. Его актёрская карьера началась на телевидении в 1977 году. Моранис известен как один из «братьев Маккензи» — парочки комических персонажей, созданных им и Дэйвом Томасом как протест против национализации канадского телевидения, позже Моранис и Томас были награждены Орденом Канады за вклад в культуру страны. «Братья Маккензи» дебютировали в кино в 1983 году в фильме «Приключения Боба и Дага Маккензи: Странное варево» (1983).

Как комедийный киноактёр Рик Моранис известен прежде всего благодаря фантастической дилогии «Охотники за привидениями» (1984) и «Охотники за привидениями 2» (1989), пародии Мела Брукса на «Звёздные войны» — «Космические яйца» (1987), киноверсии мультсериала «Флинтстоуны» (1994), а также франшизе о полусумасшедшем изобретателе Уэйне Шалински, включающей в себя фильмы «Дорогая, я уменьшил детей» (1989), «Дорогая, я увеличил ребёнка» (1992) и «Дорогая, мы себя уменьшили» (1997).

Личная жизнь 

С 1986 года был женат на Энн Моранис, имеет детей: сына Митчелла (р. 1988) и дочь Рейчел. Сын является актёром, а дочь занимается предпринимательской деятельностью.

15 февраля 1991 года Энн умерла от рака молочной железы, после чего он больше не женился, и в 1997 году, после фильма «Дорогая, мы себя уменьшили», принял решение оставить кинематограф для того, чтобы посвятить себя воспитанию детей. Далее занимался озвучкой, в основном мультфильмов.

В октябре 2020 года Моранис подвергся нападению бездомного по имени Маркиз Винтура который подошел к нему на улице, ударил по голове и повалил на землю.  Позже Винтура был задержан правоохранительными органами. Причина агрессии бездомного по отношению к актеру так и осталась неизвестной.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Рика Мораниса

Киноактёры Канады